Lars Pettersson, Lars Petersson, Lasse Pettersson med flera namnvarianter kan syfta på
 Lars Pettersson (byggmästare) (1855–1917)
 Lars Pettersson (konsthistoriker) (1918–1993)
 Lars Pettersson (ishockeyspelare) (1925–1971)
 Lars Pettersson (jazzmusiker) (1931–2000)
 Lars Pettersson (fysiker) (född 1951), svensk professor i teoretisk kemisk fysik
 Lars Pettersson (företagsledare född 1954)
 Lars Pettersson (företagsledare född 1961)
 Lars Peterson (författare) (född 1944)
 Lars Peterson (generaldirektör) (1924–2009), generaldirektör vid SJ
 Lars Petersson (konstnär) (1929–1981), konstnär
 Lars Petersson (lagman) (1200-talet), medeltida lagman i Östergötland
 Lasse Petterson (1935–2019), skådespelare
 Lasse Pettersson (född 1954), skådespelare

Se även
Laurentius Petri